ЛСПО

 Ленинградский совет потребительских обществ
 Ленинградское станкостроительное производственное объединение